Конституционный референдум был проведён в Армении 5 июля 1995 года. Изменения к Конституции были одобрены 70,3 % избирателей при явке 55,6 %.

Результаты

Примечания

Ссылки 

1995 год в Армении
Референдумы 1995 года
Конституционные референдумы в Армении
5 июля